Kiss (englisch für „küssen“ oder „Kuss“) bzw. Kiß steht für:
 Kiss (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kiss (Album), Debütalbum der Band Kiss
 Kiss (Band), US-amerikanische Rockgruppe
 Kiss (Carly-Rae-Jepsen-Album), Album der Sängerin Carly Rae Jepsen
 Kiss (Film), Underground-Experimentalfilm von Andy Warhol
 Kiss (Foto), Foto von Tanya Chalkin
 Kiss (Kryptologie), Geheimtext-Geheimtext-Kompromittierung 
 Kiss (Lied), Lied des Musikers Prince (1986)
 Kiss (Magazin), Manga-Magazin
 Kiss Comix, spanisches Comic-Magazin
 Kiss FM, verschiedene Hörfunksender
 Kiss von Ittebe und Elemér, ungarisches Adelsgeschlecht
 The Kissing Sailor, V-J Day in Times Square, Fotografie von 1945

Kiß steht für:
 Kist (Werkzeug)

KISS steht als Abkürzung für:

 KISS-Prinzip, verschiedene einfache Problemlösungsansätze z. B. gemäß der Maxime „Keep it simple, stupid“
 KISS (Zufallszahlengenerator) ist ein Zufallszahlengenerator von George Marsaglia
 Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen
 Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System, modulare Methode zur kontinuierlichen Überwachung nosokomialer Infektionen
 Kurs-Informations-Service-System der Frankfurter Wertpapierbörse
 Stadler KISS (komfortabler innovativer spurtstarker S-Bahn-Zug), Doppelstocktriebzug von Stadler Rail

KiSS ist der Kurzname von:

 Kisekae Set System, virtuelle Umsetzung des Papierpuppen-Prinzips
 KiSS-Syndrom, Kopfgelenk-induzierte Symmetrie-Störung
 KiSS Technology, dänischer Hersteller von Unterhaltungselektronik und Heimnetzwerktechnik

KiSS steht als Abkürzung für:
 Kindersportschule

Siehe auch:
 Kis

KISS